Адзьва — река в Республике Коми и Архангельской области.
 Адзьва — деревня в Интинском районе Республики Коми.